76 mm/62 Compact — 76,2-миллиметровая корабельная универсальная установка, разработанная и производимая в Италии компанией OTO Melara. Принята на вооружение флотов многих стран, самая распространённая морская универсальная артиллерийская установка конца XX века.  Её следующий версией стала артустановка  76 mm/62 Super Rapid.
В 1975 году 76 mm/62 Compact была принята на вооружение ВМС США. Производится в США по лицензии как Mk 75 компаниями FMC (Naval Systems Division, NSD) и General Electric Co. (Ordnance Systems Division) с 1978 года.

Установки на кораблях 
  Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри»
  Ракетные катера типа «Пегас»
  Корабли береговой охраны типа «Гамильтон»
  Корабли береговой охраны типа «Феймес»
  Фрегаты типа «Бремен»
  Фрегаты типа «Бранденбург»
  Фрегаты типа «Саксония»
  Корветы типа «Брауншвейг»
  Корветы типа «Эспора»
 Корветы типа «Ада»
  Фрегаты типа «Альмиранте Падилья»
  Корветы типа «Бадр»
Корветы типа «Мартадината»

Фото

Ссылки 

 76 mm/62 Compact and SR
 THE 76-MM MK 75 GUN.
 Mk-75 gun.
 warships.ru

Литература 
 

Универсальная артиллерия
Корабельная артиллерия США
Корабельная артиллерия Италии
Корабельная артиллерия среднего калибра
Оружие по алфавиту
Артиллерия калибра 76 мм
Автоматические пушки
Военная продукция FMC
Военная продукция General Electric
Военная продукция Oto Melara